El nombre de Iglesia de Santa Tecla es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a alguna santa llamada Tecla.

Advocación 
La más común, por su importancia en la Iglesia Católica, es la discípula de San Pablo Apóstol:
 Santa Tecla de Iconio, virgen y mártir cristiana - Festividad: 23 de septiembre.
Otros santas
 Santa Tecla de Mesopotamia (†347), mártir - Festividad: 19 de agosto;
 Tecla, virgen - Festividad: 30 de agosto;
 Tecla, virgen y mártir - Festividad: 3 de septiembre;
 Santa Tecla de Kitzingen (†790), abadesa - Festividad: 15 de octubre.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En España 
 Parroquia de Santa Tecla, iglesia católica en la localidad de Barcelona, provincia de Barcelona;
 Iglesia de Santa Tecla, iglesia católica Patrimonio de la Humanidad en la localidad de Cervera de la Cañada, provincia de Zaragoza;
 Iglesia de Santa Tecla, iglesia católica en la localidad de Játiva, provincia de Valencia;
 Iglesia de Santa Tecla, iglesia católica en la localidad de Sitges, provincia de Barcelona;
 Iglesia de Santa Tecla, iglesia católica en la ciudad de Tarragona, provincia de Tarragona;

En Italia 
 Iglesia de Santa Tecla, iglesia católica en la ciudad de Milán, región de Lombardía;

En Siria 
 Monasterio de Santa Tecla, convento en Malula donde se cree que Santa Tecla pasó sus últimos días (En controversia con la Iglesia de Santa Tecla en Silifke de Turquía).

En Turquía 
 Iglesia de Santa Tecla, Iglesia rupestre en Silifke donde se cree que Santa Tecla pasó sus últimos días (En controversia con el Monasterio de Santa Tecla en Malula de Siria).